Деневр може да се односи на:

 Деневр (Горња Саона), насељено место у Француској, у департману Горња Саона
 Деневр (Мерт и Мозел), насељено место у Француској, у департману Мерт и Мозел